Лувр () — один з найбільших художніх музеїв світу. Розташований в Парижі Франція
 Лувр () — муніципалітет у Франції, у регіоні Іль-де-Франс, департамент Валь-д'Уаз